Адекколиген 2012 — сезон второй по уровне лиги Норвегии по футболу. Сезон начался 9 апреля и завершился 11 ноября 2012 года. В турнире принимает участие 16 команд.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Типпелигу сезона 2012 
Следующие клубы вышли в Типпелигу из первого дивизиона:
 Хёнефосс
 Саннес Ульф

Клубы, выбывшие в Адекколигу сезона 2012 
По итогам сезона 2011 в Адекколигу выбыли следующие два клуба:
 Старт
 Сарпсборг 08

Клубы, вышедшие в Адекколигу сезона 2012 
По итогам сезона 2011 в Адекколигу вышли следующие четыре клуба:
 Улл/Киса
 Берум
 Нутодден
 Тромсдален

Клубы, выбывшие во Второй дивизион сезона 2012 
По итогам сезона 2011 во Второй дивизион выбыли следующие четыре клуба:
 Аскер
 Нюбергсунн
 Рандаберг
 Лёв-Хам

Участники

Турнирная таблица

Плей-офф за место в Типпелиге

Плей-офф за места в Адекколиген

Статистика сезона

Бомбардиры

Ассистенты

Ссылки
 Официальный сайт Адекколиген  

2012
Норвегия
Спорт в Норвегии в 2012 году